Vogue (от  — мода):

Культура 
 Vogue — журнал о моде для женщин, издаваемый с 1892 года издательским домом Condé Nast Publications.
 Vogue — украинское издание американского ежемесячного журнала о моде и стиле жизни Vogue.
 «Vogue» — песня Мадонны.
 «» — сингл группы KMFDM.
 Vogue — стиль танца.
 «Indie Rock (Vogue)» — песня Светланы Лободы.

Другое 
  — сигареты от British American Tobacco.

См. также 

 Вогюэ (схожее написание: )
 ВОГ